
Termin -{MPT}- ima više značenja.

 Molibdopterin, enzimski kofaktor
 Tetrahidrometanopterin, koenzim H4MPT
 Metilpropiltriptamin, psihodelični triptamin